Hofstetten (Tot 2003 Hofstetten bei Elgg) is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich, en maakt deel uit van het district Winterthur.
Hofstetten telt 430 inwoners.

Externe link 
 

Gemeente in Zürich